Сен-Кристо́ф-сюр-Долезо́н, Сен-Крістоф-сюр-Долезон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Клермон-Феррана, 8 км на південний захід від Ле-Пюї-ан-Веле.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 390 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 948,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Кристоф-сюр-Долезон на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоф-сюр-Долезон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Луара